Стюарт (Тейлор):
 Стюарт Тейлор — английский кёрлингист.
 Стюарт Тейлор (род. 1980) — английский футболист.